Jiahui bezeichnet:

 Jiahui (Zaoqiang) (嘉会镇), Großgemeinde im Kreis Zaoqiang in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiahui (Gongcheng) (嘉会乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Gongcheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jiahui (Volk), indigenes Volk in Brasilien